Enrique Baldivieso puede hacer referencia a:
 Enrique Baldivieso (1902, Tupiza - 1957), un político boliviano.
 Enrique Baldivieso, provincia de Bolivia ubicada en el centro sur del departamento de Potosí.